sp2 - hybrid orbital
 SP2 - Service Pack van Windows XP